Saigon – vecchio nome della città vietnamita Ho Chi Minh
 Saigon – rapper statunitense
 Saigon – singolo di Gué Pequeno del 2020
 Saigon – fiume passante per Ho Chi Minh
 Saigon – film del 1948 diretto da Leslie Fenton
 Saigon – film del 1988 diretto da Christopher Crowe